Сен-Пьер-ле-Вьё () — название нескольких коммун во Франции:

 Сен-Пьер-ле-Вьё — в департаменте Вандея;
 Сен-Пьер-ле-Вьё — в департаменте Лозер;
 Сен-Пьер-ле-Вьё — в департаменте Приморская Сена;
 Сен-Пьер-ле-Вьё — в департаменте Сона и Луара.